Achaimenes (altpersisch Hachāmanisch, elamisch Hakamanuisch, akkadisch Amanischa, aramäisch Ahamenesch, , griechisch-lateinisch Achämenes oder Achaimenes) war  der mythische Begründer und Eponymos
der Achämeniden-Dynastie, der die Großkönige des altpersischen Reichs angehörten. Dieses Reich wird daher auch Achämenidenreich genannt. Der Name Achaimenes bedeutet „mit freundlichem Geist“.

Nach der griechischen Mythologie war er der Sohn des Perses und Enkel des Perseus, nach dem die Perser benannt wurden, und wurde von einem Adler ernährt.

Achaimenes soll um 701 v. Chr. die große Wanderbewegung der Perser aus dem Gebiet südlich des Urmia-Sees nach Süden durch das Gebiet der Meder und Elamer angeführt haben, die schließlich mit der Niederlassung im Gebiet um das spätere Persepolis beendet wurde. In Susa gefundene Tontäfelchen bezeugen, dass die Perser bereits um 685 v. Chr. Lehenssitze auf elamischem Gebiet innehatten.

Stammbaum

Literatur 
 
 M. A. Dandamayev: Achaemenes. In: Encyclopædia Iranica Band 1, Fasc. 4, 1983, S. 414 (Digitalisat).

Anmerkungen 

Mann
König (Achämenidenreich)
Geboren im 8. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 7. Jahrhundert v. Chr.